Dietrich-Bonhoeffer-Schule, nach dem lutherischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, ist der Name folgender Schulen:
 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Altenburg
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Ahlhorn
 Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bargteheide
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Bergisch Gladbach
 LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bedburg-Hau
 Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg in Detmold, ein kaufmännisch ausgerichtetes Berufskolleg
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim, siehe Eppelheim#Kindergärten und Schulen
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Filderstadt
 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Gifhorn
 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Hannover-Döhren
 Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Heidelsheim
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Hilden, siehe Evangelisches Schulzentrum Hilden#Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
 Dietrich-Bonhoeffer Gemeinschaftsschule in Kaltenkirchen
 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Lengerich
 Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich, eine Kooperative Gesamtschule (Sekundarstufe I)
 Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Merkstein
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Metzingen
 Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Münster
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Neunkirchen (Siegerland)
 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Neustadt a. d. Aisch
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Oberasbach
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Quickborn
 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Schwelm
 Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Senden (Westf.)
 Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim in Weinheim
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiehl

Bonhoeffer